Le tournoi Open du Texas 2009 est l'édition féminine 2009 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 12 au  à Plano. 
Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

La finale oppose les deux meilleures joueuses du monde et c'est la championne du monde Nicol David qui l'emporte face à la tenante du titre Natalie Grainger.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)

Liens externes 

Compétition de squash aux États-Unis
Événement sportif à Dallas
Sport aux États-Unis en mai 2009
Squash en 2009